Esta é uma lista de municípios da província espanhola e Comunidade Foral (comunidade autónoma) de Navarra.

Navarra